

Patronyme 

 Alberto Antonini, œnologue consultant italien ;
 Alessandra Antonini, archéologue suisse;
 Alessio Antonini (1949-), coureur cycliste italien ;
 André Antonini, (1924-1993), peintre français ;
 Bernardo Antonini (1932-2002), prêtre italien, missionnaire en Russie ;
 Claude Antonini, chanteuse française ;
 Giovanni Antonini (1965 -), flûtiste et chef d'orchestre italien ;
 Jean-André-Raphaël Antonini (1845-1928), maire d'Alger en 1901-1902 ;
 Jean-Claude Antonini (1940-2019), homme politique français ;
 Jules Antonini (1903-1987), membre du Conseil constitutionnel ;
 Louise Antonini (1771-1861), corsaire française ;
 Luca Antonini (1982 -), footballeur italien ;
 
 Pierre Antonini, astronome amateur français ;
 Simone Antonini (1991 -), coureur cycliste professionnel italien.

Architecture 
 Le palais Antonini est une résidence urbaine d'Andrea Palladio, sise à Udine, dans la province homonyme et la région Frioul-Vénétie Julienne, en Italie.